Miejscowości w USA:
 Westphalia – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 Westphalia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Westphalia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Westphalia – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Westphalia – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Westphalia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
Gminy w USA:
 Westphalia (ang. Westphalia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Westphalia (ang. Westphalia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Westphalia (ang. Westphalia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton

Zobacz też:
 Westphalen
 Westfalia